Wildt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Wildt (1868–1931), italienischer Bildhauer

 Bert te Wildt (* 1969), deutscher Psychiater
 Bernhard Wildt (* 1966), deutscher Politiker (AfD)
 Carl Wildt (auch Karl Wildt), deutscher Zeichner, Kupferstecher und Lithograf 
 Erna Wildt-Tanneberger (1907–1978), deutsche Politikerin, Bürgermeisterin von Weißenfels
 Franz Wildt (1877–nach 1921), deutscher Architekt und Maler 
 Helmut Wildt (1922–2007), deutscher Schauspieler
 Jeremias Wildt-Socin (1705–1790), Schweizer Seidenbandfabrikant

 Johannes Wildt (* 1945), deutscher Didaktiker und Hochschullehrer
 Klemens Wildt (1901–1980), deutscher Sportwissenschaftler und Sporthistoriker
 Koos van der Wildt (1905–1985), niederländischer Fußballspieler
 Michael Wildt (* 1954), deutscher Zeithistoriker
 Pauline van der Wildt (* 1944), niederländische Schwimmerin
 Philipp Wildt (1902–1981), deutscher Politiker
 Rupert Wildt (1905–1976), deutsch-US-amerikanischer Astronom

Wildt steht für:
 Wildt (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Wild (Begriffsklärung)
 Wilt